

Козель — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Козель — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Козель () — громада в Німеччині, розташована в землі Шлезвіг-Гольштейн